Финал Кубка УЕФА 1991 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1990/91, 20-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 5 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Ответный матч состоялся 22 мая на стадионе «Олимпийский» в Риме. В матче встретились итальянские «Интернационале» и «Рома».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1990/1991

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1991
Кубок УЕФА
Май 1991 года
Лига Европы УЕФА 1991
Еврокубок 1991
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
Международные спортивные соревнования в Риме
Футбольные соревнования в Риме
Международные соревнования по футболу в Италии
Спорт в Италии в 1991 году
События 8 мая
События 22 мая